Reifikation [] (auch Reifizierung, von  „Sache“ und  „machen“) bedeutet „Vergegenständlichung“, d. h. die Behandlung einer Vorstellung, einer metaphorischen Benennung oder eines Ausdrucks für einen komplexen Zusammenhang, als würde ein konkreter Sachverhalt oder Gegenstand beschrieben werden. Beispiel: „Sein Gewissen hielt ihn davon ab, in diesen Zug zu steigen.“

Philosophie 

Wissenschaftliche Theorien benutzen nach ihrer Funktion unterscheidbare Begriffsklassen, z. B. deskriptive Ausdrücke, Konstrukte, Indikatoren, intervenierende Variablen usw., wobei es zu dem Fehler kommen kann, die Funktionen zu verwechseln. Wenn z. B. Freud den Begriff Über-Ich als „Notationshilfe“ einführt, um über Hemmungen zu sprechen, darf diesem Über-Ich keine kausale Wirkung zugesprochen werden („Das Über-Ich ist schuld daran, dass X. sich so gehemmt verhält“).

Soziologie 

In der Soziologie werden durch die Reifikation abstrakte Begriffe wie beispielsweise Identität oder Einstellung mit Hilfe einzelner Indikatoren so operationalisiert, dass man auf sie Bezug nehmen und sie messbar machen kann. Daraus ergibt sich aber häufig eine Fehlannahme oder ein Fehlschluss, der ebenfalls als Reifikation verstanden wird: Verdinglichte Konzepte stellen also oft selbst etwas dar, was sie eigentlich nur abstrakt beschreiben sollten. Der abstrahierte Begriff erscheint dann als Realität (siehe Thomas-Theorem).

Das Problem tritt dann auf, wenn hypothetische Modelle für real gehalten werden. Begriffe wie „der Islam“ oder „die Demokratie“ fallen darunter. Werden diese Begriffe im Laufe der Zeit in den allgemeinen Sprach- und Denkgebrauch übernommen, erschaffen sie eine Wirklichkeit, die es tatsächlich so nicht gibt. In diesem Beispiel wäre es: ein typisches Argument der Ideologiekritik.

Berger und Luckmann definieren Reifikation wie folgt:

Informatik 
In der informatischen Ontologieerstellung beschreibt „Reifizierung“ die Umwandlungen von Relationen zu Ontologieklassen. In RDF gibt es beispielsweise die Möglichkeit, dass das Objekt eines Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripels wiederum solch ein Tripel ist („eine Aussage über eine Aussage“).

Siehe auch 
 Verdinglichung
 Hypostasierung

Einzelnachweise 

Logischer Fehlschluss
Semantik
Semantisches Web